USS Tuscaloosa — кораблі ВМС США

 USS Tuscaloosa (CA-37) — важкий крейсер типу «Нью-Орлінзн». На службі протягом 1934-1947 років. Зданий на злам у 1959 році.
 USS Tuscaloosa (LST-1187) — Танкодесантний корабель типу «Ньюпорт». На службі протягом 1970-1994 років. Потоплений як мішень 14 липня 2014 року.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни